Адмиралте́йская набережная (в 1918—13 января 1944 — «набережная Рошаля») — набережная в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проходит по левому берегу реки Большой Невы и 2-го Адмиралтейского острова. Начинается от перекрёстка Дворцового проезда с Дворцовой набережной и Дворцовым мостом, заканчивается Сенатской площадью. На запад переходит в Английскую набережную.

История 

С момента постройки города в 1703 году и Адмиралтейства в 1704 году эта часть берега большой Невы использовалась как выход к реке судостроительной верфи Адмиралтейства. Через эти «речные ворота» поставлялось сырьё и материалы, здесь же спускались с эллингов построенные корабли.

Набережная была создана, когда в 1844 году все судостроительные работы были перенесены в галерную гавань, и в связи с этим были засыпаны все каналы и бассейны на его территории.

Гранитная набережная 
В 1818 году у восточного и западного павильонов Адмиралтейства по проекту инженера А. Д. Готмана были поставлены пристани. В 1819—1821 годах в набережную между Адмиралтейством и зданием Сената были встроены береговые «быки» Исаакиевского наплавного моста. По обеим сторонам опор моста находятся спуски к Неве, созданные для того, чтобы жители могли брать воду из реки и садиться на суда. Строительство по проекту А. А. Бетанкура вёл инженер В. Треттер.

В 1832 году Дворцовую пристань украсили декоративными вазами и скульптурными фигурами львов. Набережная носит название Адмиралтейской с 1874 года. В 1879 году по набережной было открыто движение.

В апреле 1872 года вышло высочайшее распоряжение об устройстве набережной вдоль Главного Адмиралтейства. Работы финансировались за счёт средств, полученных от продажи под застройку земельных участков между крыльями верфи. 7 февраля  в Санкт-Петербургской думе состоялся конкурс проектов «на сооружение гранитной набережной от Петровской площади вдоль Главного Адмиралтейства до Дворцового моста», в котором победил проект инженеров В. М. Карловича и С. С. Селянинова.

Закладка гранитной набережной между Дворцовой и Петровской пристанями на месте деревянной была выполнена  года, а уже  года состоялось её торжественное открытие. В 1875 году на набережной был устроен широкий бульвар и сад. 

В 1909 и 1910 годах перед пристанями были установлены скульптурные группы «Пётр I спасает утопающих в Лахте в 1724 году» и «Царь-плотник».

С 1912 года началось строительство Дворцового моста, и в связи с этим в 1914—1916 годах пристань была разобрана и перенесена на новое место, ниже по течению — в створе ворот восточного павильона Адмиралтейства. Порфировые вазы были перенесены на Петровскую пристань, а львы теперь установлены на постаментах из красного гранита вновь сооружённой Дворцовой пристани.

Здания 

Набережная довольно короткая — всего 414 метров, по набережной всего 8 домов.

Первый и последний дома (№ 2 и № 16) на этой набережной — флигели Адмиралтейства (1823, архитектор — А. Д. Захаров).

Обширная территория Адмиралтейского двора после постройки набережной была продана под застройку частным владельцам отдельными участками.
Многоэтажное строительство началось в 1880-х и привело к тому, что доходные дома закрыли задний фасад здания Главного Адмиралтейства, и, по мнению экспертов, внесли диссонанс в архитектурный ансамбль.

Дом № 2 — восточный флигель Адмиралтейства, напротив него находится Дворцовая пристань и спуск со львами.

Дом № 4, Черноморский переулок, 1 (1886—1887, архитектор — ) — доходный дом и театр В. А. Панаева («Панаевский театр»). Построен в 1888 году. В 1895 году здесь состоялось дебютное выступление Ф. И. Шаляпина в Санкт-Петербурге.

Уничтожен пожаром в 1917 году, разобран, и на этом месте в 1958 году построено здание средней школы № 225 (архитектор Л. Н. Линдрот).

Дом № 8 (1885—1891, архитектор — М. Е. Месмахер) — Дворец великого князя Михаила Михайловича, в советское время здесь размещалось Главное управление торговли Ленинграда, после распада СССР с 1998 года часть здания занимает страховая компания РОСНО.

Здание отреставрировано в июле 2006 года, для посетителей открыты парадные залы, Дубовый кабинет князя и другие помещения.

Дом № 10 (1880—1881, архитекторы А. Ф. Красовский, В. Р. Курзанов) — доходный дом О. Н. Рукавишниковой (урожд. Козлова,1845-1901), знаменит тем, что в 1890 и 1893 годах здесь жил композитор П. И. Чайковский, а в 1906—1910 годах — русский геофизик князь Б. Б. Голицын. В советское время здание было выделено под генеральное консульство ГДР.

С начала XXI века у набережной, напротив дома 10 пришвартован плавучий ресторан на воде «Кронверк» («Весна»).

Дома № 12 и 14 (перестроены в единый ансамбль в 1912—1913 годах, архитекторы , К. К. Тарасов) — до 1917 года здания Дворянского банка и Крестьянского банка. В настоящее время, в доме 12 функционируют гостиницы «Петровская пристань» и «Адмиралтейская набережная».

Скульптура

Дворцовая пристань 

Первая Дворцовая пристань была построена в 1820—1824 годах. Она находилась в месте выхода Дворцового проезда к Неве, где в настоящее время расположен въезд на Дворцовый мост.

Пристань была разработана архитектором Карлом Росси в рамках проекта по благоустройству территории у Зимнего дворца после строительства арки Главного штаба. Курировал работы сам император Николай I. Строил пристань инженер А. Д. Готман. Одновременно с этими работами был построен Петровский спуск у западного павильона Главного Адмиралтейства.

На пристани в 1832 году были установлены медные львы и порфировые вазы. В таком виде пристань находилась до третьей четверти XIX века: в 1873—1874 годах вазы были перенесены на Петровский спуск. В 1914—1916 годах пристань со львами была перемещена на ось восточного павильона Главного Адмиралтейства по причине строительства Дворцового моста. Работы по переносу пристани производил инженер А. П. Пшеницкий.

Львы 

Установлены на Дворцовой пристани как украшение в 1832 году. Сейчас пристань со львами находится у восточного павильона Адмиралтейства (рядом с Дворцовым мостом). 

Сейчас пристань со львами находится у восточного павильона Адмиралтейства. Она находится рядом с Дворцовым мостом, составляя единый архитектурный ансамбль с его южным спуском.

Львы выполнены методом чеканки из листовой меди; фигуры изготовлены в 1832 году на Александровском чугунолитейном заводе в Петербурге. Их изготовил мастер И. Пранг по модели скульптора И. П. Прокофьева. Чугунные пьедесталы для львов отлиты на том же заводе по рисунку архитектора Л. Шарлеманя.

Петровский спуск 

Петровский спуск был построен в 1820—1824 годах инженером А. Д. Готманом одновременно с постройкой первой Дворцовой пристани, которая находилась в месте выхода Дворцового проезда к Неве. Сам спуск находится у западного павильона Главного Адмиралтейства.

Вазы 
Изначально установлены на Дворцовой пристани вместе со львами как украшение в 1832 году.  Пристань с вазами находится у западного павильона Адмиралтейства (рядом с Медным всадником)

Две вазы выполнены из полированного порфира на Эльфдаленской гранильной фабрике в Швеции. Чугунные пьедесталы отлиты на том же заводе и по тому же проекту, как и для львов: Чугунные пьедесталы для львов отлиты на том же заводе по рисунку архитектора Л. Шарлеманя.

Царь-плотник 
Скульптура (скульптор Л. А. Бернштам, архитектор ) была установлена в 1910 году перед западным павильоном Адмиралтейства. Статуя демонтирована в 1918 году, в 1996 правительством Нидерландов городу была подарена копия, установленная на набережной.

Пётр I спасает утопающих в Лахте в 1724 году 
Скульптура (скульптор Л. А. Бернштам, архитектор ) была установлена в 1909 году перед восточным павильоном Адмиралтейства. Статуя демонтирована в 1918 году, скульптура уничтожена в 1919 году. В 2022 году памятник был частично воссоздан по инициативе ПАО «Газпром» и открыт возле «Лахта-центра» в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I; авторы — скульптор С. В. Мокроусов-Гульельми и архитектор М. А. Мамошин; высота — 7,5 метров, материалы — бронза, камень.

Связь с городской дорожной сетью 
 Дворцовая набережная
 Дворцовый мост
 Дворцовый проезд
 Азовский переулок
 Адмиралтейский проезд
 Сенатская площадь
 Английская набережная

См. также 
 Адмиралтейский канал

Примечания

Литература

Ссылки